Denumirea de Nikopol se poate referi la:
 Nikopol, un oraș în Bulgaria;
 Nikopol, un oraș din Ucraina;
 Nikopol: Secrets of the Immortals, un joc video.